Ива́н Ми́щенко:
 
 Мищенко, Иван Ефимович (1911—?) — оперный певец (баритон) и педагог.
 Мищенко, Иван Иванович (1879 — после 1941) — русский художник.
 Мищенко, Иван Максимович (1925—2015) — капитан 1 ранга, полный кавалер Ордена Славы.